Pere III d'Aragó  o Pere el Gran (1240-1285), comte de Barcelona i rei d'Aragó 
 Pere III de Catalunya-Aragó o Pere el Cerimoniós (1319 - 1387), comte de Barcelona i rei d'Aragó 
 Pere III d'Empúries (?- 1401), comte d'Empúries
 Pere III de València o Pere el Conestable de Portugal (1429 - 1466), comte de Barcelona
 Pere III de Portugal (1717 - 1786), rei de Portugal
 Pere III de Rússia (1728 - 1762), tsar i emperador de Rússia
 Pere III d'Arborea (? - 1347), jutge d'Arborea
 Pere III Monjo, patriarca monofisita d'Alexandria al 
 Pere III de Gabardà i Brulhès, vescomte de Bearn, d'Auloron, de Gabardà i de Brulhès (1134 -1153 /1154)